Harry Haurowitz ist der Name folgender Personen:

* Harry von Haurowitz (1799–1882), deutscher Arzt
 Harry Haurowitz, eigentlicher Name von Mischa Léon (1889–1928), dänischer Sänger (Tenor)